Molekulska formula -{C21H26O3}- se može odnositi na:

 Acitretin
 Buparvakvon
 Moksestrol
 Oktabenzon